You Make Me Feel est une chanson de Cobra Starship featuring Sabi sorti le  aux États-Unis et  en France, en collaboration avec la chanteuse Sabi.
Au , le clip totalise plus de 110 millions de vues.

Classement par pays

Certifications

Classement de fin d'année

Notes et références

Liens externes 
 

Chanson de dance-pop
Chanson écrite par Steve Mac
Chanson produite par Steve Mac
Single musical sorti en 2011
Single numéro un en Nouvelle-Zélande
Single publié par Fueled by Ramen